Der Hochzeitstag steht für:

 Der Hochzeitstag (1985), deutscher Fernsehfilm von Konrad Sabrautzky 
 Der Hochzeitstag (1996), US-amerikanische Kriminalkomödie von Paul Mazursky
 Dr. Kildare: Der Hochzeitstag, US-Filmepisode (1941) von Harold S. Bucquet